Ле́ви-Чиви́та — фамилия:

 Леви-Чивита, Джакомо (1846—1922) — итальянский политик, сенатор Королевства Италия.
 Леви-Чивита, Туллио (1873—1941) — итальянский математик, сын Джакомо Леви-Чивиты.

Другое 
 Леви-Чивита — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Леви (фамилия)